Reino del Sur puede referirse a:
 Reino del Sur, por el que se conocía al Reino de Judá para distinguirlo del norteño Reino de Israel.
 Reino del Sur (en italiano: Regno del Sud), en el periodo comprendido entre septiembre de 1943 y junio de 1944 en Italia.